Världsmästerskapet i strandfotboll 2015 var den åttonde upplagan av Världsmästerskapet i strandfotboll med Fifa som arrangör. Turneringen spelades i Portugal 9-19 juli 2015.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor
 Officiell hemsida

2015
2015 i Portugal